Georgi Wassilew ist der Name folgender Personen:

* Georgi Wassilew (Fußballspieler, 1945) (Gocho; * 1945), bulgarischer Fußballspieler 
 Georgi Wassilew (Fußballspieler, 1946) (General; * 1946), bulgarischer Fußballspieler und -trainer
 Georgi Wassilew (Leichtathlet) (* 1980/1981), deutscher Stabhochspringer